Adobe Express (ранее Adobe Spark) — это интегрированный набор приложений для создания мультимедиа контента для мобильных устройств и веб-приложений, разработанный Adobe Systems. Он состоит из четырёх отдельных дизайнерских приложений: Premiere Rush, Photoshop Express, Spark Video и Spark Page.

Описание 
Сервис является частью Creative Cloud. Контент автоматически сохраняется в облаке. Это бесплатное веб-приложение, которое синхронизируется с приложениями Premiere Rush, Photoshop Express для Android, iOS и Spark Video, Spark Page для iOS, позволяя пользователям создавать, редактировать и делиться своими визуальными историями с любого устройства. Три дизайнерских приложения позволяют пользователям проектировать и создавать визуальный контент, который можно использовать для бизнеса, образования, маркетинга, социальных сетей и т. д. В Spark Gallery можно просмотреть различные проекты, которые были созданные пользователями. В приложении пользователь может искать различные изображения, фото, картинки и импортировать их в свой проект. Поисковая система специально подбирает изображения только с тегами Creative Commons с лицензией на повторное использование.

История создания 
В мае 2014 года Adobe запустила Adobe Voice, новый анимированное приложение- видеоредактор для iPad, которое использовалось для создания историй в видео формате. Позже Adobe Voice станет известно как Adobe Spark Video.

В апреле 2015 года Adobe запустила Adobe Slate — приложение для iPad, которое было направленно на работу с фото и текстом. Позже Adobe Slate станет тем, что сейчас известно как Adobe Spark Page. В 2014 году пришла идея создания подобного приложения под кодовым названием Project Luca.

В октябре 2015 года Adobe выпустила Adobe Slate в открытый доступ в интернете. Теперь проекты Adobe Slate будут автоматически синхронизироваться между десктопной и iPad версиями с помощью Adobe Creative Cloud.

В декабре 2015 года Adobe запустила Adobe Post как приложения для создания графики в формате социальных сетей для iPhone и iPad. Идеи Adobe Post в дальнейшем легли в основу Adobe Spark Post.

В январе 2016 года Adobe впервые запустила Adobe Voice 2.0 с полной поддержкой для iPhone. Приложение позволяет пользователям синхронизировать проекты с вашей учётной записью Adobe, что позволяет работать и создавать проекты на одном устройстве, а завершать их на другом.

В мае 2016 года компания запустила Adobe Spark, веб-инструмент, который объединяет такие продукты как: Adobe Post, Adobe Slate и Adobe Voice в единую платформу. В связи с объединением в одно семейство, приложения для iOS были переименованы: Adobe Post стала Adobe Spark Post, Adobe Slate стала Adobe Spark Page, а Adobe Voice стала Adobe Spark Video.

13 декабря 2021 года Adobe Spark был переименован в Adobe Express и включил в себя Photoshop Express и Premiere Rush

Рекомендации 

Программное обеспечение для iOS
Программное обеспечение Adobe